Alles auf Anfang steht für:

 Alles auf Anfang (1994), deutscher Spielfilm von Reinhard Münster
 Alles auf Anfang 2014–2004, Album von Silbermond
 Unser Traum von Kanada: Alles auf Anfang, deutscher Fernsehfilm von Michael Wenning (2016)
 Being Erica – Alles auf Anfang, kanadische Fernsehserie von Jana Sinyor (2008–2011)
 Männer! – Alles auf Anfang, deutsche Dramedy-Fernsehserie (2015)
 The Starter Wife – Alles auf Anfang, US-amerikanische Fernsehserie (2007–2008)